Rosendale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rosendale (Missouri)
Rosendale (Wisconsin)